El término Smash puede hacer referencia a:

 Smash (1968-1973), banda de rock española.
 Smash! (moda), firma de moda, reconocida por un estilo original a precios asequibles, apuesta por el espíritu libre y espontáneo de mujeres desenfadadas y divertidas que huyen de la monotonía.
 Smash!!, dúo de pop ruso.
 Smash TV, videojuego para arcade.
 Smash (1994), álbum del grupo de rock estadounidense The Offspring.
 Smash (2011), álbum de Martin Solveig.
 Smash (2012), serie de televisión estadounidense.
 Super Smash Bros., videojuego para Nintendo 64.
 Super Smash Bros. Melee, videojuego para Game Cube.
 Super Smash Bros. Brawl, videojuego para Wii.
 Smash (tenis), golpe de Tenis.
 Smash, exluchador estadounidense de nombre Barry Darsow.